peut désigner :

 Nightshade, une super-héroïne publiée par Charlton Comics puis DC Comics ;
 Nightshade, un jeu vidéo de la série Shinobi ;
NightShade, groupe de deathcore franco-canadien créé en 2006 ;
Nightshade, groupe de hard rock américain ;
 Une fleur de solanacée en anglais.